Décimo Júnio Bruto Esceva (Decimus Junius Brutus Scaeva) — cônsul em 325 a.C. e 292 a.C.
 Décimo Júnio Bruto Galaico (Decimus Junius Brutus Callaicus) — general de vários exércitos durante a conquista da Hispânia no século II a.C.
 Décimo Júnio Bruto (cônsul em 77 a.C.) — filho do anterior e pai do seguinte
 Décimo Júnio Bruto Albino (Decimus Junius Brutus Albinus) — conspirador no assassinato de Júlio César, no século I a.C.

Ver também 
 

Desambiguações de antropônimos